IXC est un sigle qui peut faire référence à : 
 Interexchange carrier (en français, opérateur longue distance), sur le marché nord-américain des services de télécommunications.

IXC est un code qui peut faire référence à : 
 , selon le code AITA des aéroports ;
 IXC, une classe de U-boot, un type de sous-marin allemand de la Seconde Guerre mondiale.

Code IATA des aéroports